En Pologne, Brudzew désigne :

 dans la voïvodie de Łódź
 Brudzew, un village du powiat de Sieradz. 
 dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Brudzew, un village du powiat de Turek et siège de la gmina du même nom, 
 Brudzew, un village du powiat de Kalisz.